locha – samica świni domowej
 Locha – skała we wsi Łutowiec w województwie śląskim